Méry ist Name oder Namensbestandteil mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Méry (Savoie) im Département Savoie
 Méry-Corbon im Département Calvados
 Méry-ès-Bois im Département Cher
 Méry-la-Bataille im Département Oise
 Méry-Prémecy im Département Marne
 Méry-sur-Cher im Département Cher
 Méry-sur-Marne im Département Seine-et-Marne
 Méry-sur-Oise im Département Val-d'Oise
 Méry-sur-Seine im Département Aube

Méry ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Beuve-Méry (1902–1989), französischer Journalist
 Jean Méry (1645–1722), französischer Mediziner
 Joseph Méry (1798–1866), französischer Dichter

Siehe auch:
 Merry
 Meri
 Schloss Méry-sur-Oise